Daboll ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Daboll (* 1975), US-amerikanischer American-Football-Trainer
 Celadon Daboll (1818–1866), US-amerikanischer Erfinder